La Maison hantée (titre original La casa hechizada) est un film muet fantastique franco-espagnol réalisé par Segundo de Chomón, et sorti en 1906.

Synopsis 
Trois personnes en déplacement décident de s'abriter dans une maison isolée, mais des choses incroyables semblent s'y passer [..]

Fiche technique 
 Titre : La Maison hantée
 Titre original La casa hechizada
 Réalisation : Segundo de Chomón
 Genre :  Comédie, Film fantastique
 Société de production : Pathé Frères
 Pays d'origine : , 
 Durée : 6 minutes

Distribution

Liens externes 

Film espagnol sorti en 1906
Film français sorti en 1906
Court métrage espagnol
Court métrage français
Film fantastique espagnol
Film fantastique français
Film réalisé par Segundo de Chomón
Film de fantômes
Film muet espagnol
Film muet français
Maison hantée dans la fiction